El Masters del Canadà 2021, conegut oficialment com a National Bank Open 2021, fou la 131a edició de la competició tenística disputada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar a entre el 7 i el 15 d'agost de 2021 a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els WTA 1000 de la WTA els mateixos dies al Stade IGA de Mont-real, Canadà.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el tercer títol de la temporada i el quart títol de categoria Masters del seu palmarès, després de derrotar el local Reilly Opelka, que disputava la seva primera final d'un torneig Masters. La italiana Camila Giorgi va guanyar el títol més important del seu palmarès en el tercer títol del seu palmarès. La parella masculina formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury van guanyar el primer títol Masters com a equip i es van poder venjar de la parella de croats formada per Nikola Mektić i Mate Pavić, que els havia derrotat tots quatre enfrontaments d'aquesta temporada. La parella femenina formada per la canadenca Gabriela Dabrowski i la brasilenya Luisa Stefani van guanyar el primer títol juntes en tot just el tercer torneig que disputaven com a equip.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021